Кубок Кремля 2003 года в мужском парном разряде проводится в четырнадцатый раз. В основной сетке турнира 16 пар, две из которых прошли в основу получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Роджер Федерер / Максим Мирный не защищала свой прошлогодний титул, однако белорус принимал участие в турнире и вместе с индийцем Махешем Бхупати подтвердил свой титул.

Посев 

 'Махеш Бхупати /  Максим Мирный (Титул)
 Йонас Бьоркман /  Марк Ноулз (Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Уэйн Блэк /  Кевин Ульетт ''(Финал)
 Франтишек Чермак /  Леош Фридль ''(Четвертьфинал)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2003